

Patronyme 
 Gaëlle Nohant (née en 1973) : écrivaine française.

Toponyme 

 Nohant-en-Goût, une commune du Cher ;
 Nohant-en-Graçay, une commune du Cher ;
 Nohant-Vic, une commune de l'Indre.

Homonymie de toponyme